Patos kan syfta på:

 Patos – ett viktigt begrepp inom retoriken

Geografio

Albanien 

 Patos (kommun), kommun, Fier prefektur, 
 Bashkia e Patosit – kommundel

Brasilien 

 Patos, Paraíba, kommun, 
 Patos, Paraíba, ort, 
 Presidente Olegário (ort), Minas Gerais, 
 Paulo de Faria (ort), São Paulo, 
 Patos de Minas, ort, Minas Gerais,

Mexiko 

 Nuevo Ideal (ort), Durango, 

Robotskapade Brasilienförgreningar